Zato bezeichnet:
 Zato Fahrzeugentwicklung, deutscher Automobilhersteller

Zato ist der Familienname folgender Personen:
 Farid Zato-Arouna (* 1992), togoischer Fußballspieler